P46 steht für:
 HK UCP, eine Pistole von Heckler und Koch
 Papyrus 46, eines der ältesten existierenden Manuskripte des Neuen Testaments